Piazza – componente urbanistica dei centri abitati

Araldica
 Piazza – simbolo araldico

Geografia
 Piazza al Serchio – comune italiano in provincia di Lucca
 Piazza Armerina – comune italiano in provincia di Enna 
 Piazza Brembana – comune italiano in provincia di Bergamo 
 Piazza – frazione del comune italiano di Pistoia in Toscana
 Piazza – frazione del comune italiano di Deiva Marina in Liguria
 Piazza – frazione del comune italiano di Morbello in Piemonte
 Piazza – frazione del comune italiano di Terragnolo in Trentino-Alto Adige
 La Piazza – frazione del comune italiano di Castellina in Chianti in Toscana
 Piazza – rione di Mondovì in provincia di Cuneo

Persone
 Adeodato Piazza – cardinale e patriarca cattolico italiano
 Aldo Piazza – politico italiano
 Alessandro Piazza – cestista italiano
 Alessandro Piazza – vescovo cattolico e biblista italiano
 Alessia Piazza – calciatrice italiana
 Ambrosio Piazza – architetto e scultore italiano
 Angelo Piazza – politico italiano nato nel 1955
 Angelo Piazza - politico italiano nato nel 1802
 Bruno Piazza – scrittore italiano
 Callisto Piazza – pittore italiano, figlio di Martino
 Camillo Piazza – politico italiano
 Carlo Maria Piazza – ufficiale e aviatore italiano
 Claudio Piazza – ex giocatore e allenatore di pallavolo italiano
 Daniela Piazza – attrice italiana
 Donato Piazza – ciclista su strada e pistard italiano
 Emanuele Piazza – poliziotto italiano
 Ettore Piazza – scrittore, poeta e drammaturgo italiano
 Francesco Piazza - politico italiano
 Francesco Piazza – educatore, poeta, pittore ed incisore italiano
 Francesco Piazza – vescovo cattolico italiano
 Gian Emilio Piazza – calciatore italiano
 Gian Guido Piazza – calciatore italiano
 Giorgio Piazza – attore, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano
 Giovanni Piazza – musicista e insegnante italiano
 Giulio Piazza – ex calciatore italiano
 Giulio Piazza – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Guglielmo Piazza – commissario di sanità italiano vittima delle accuse agli untori
 Loredana Piazza – ex modella italiana
 Marcello Piazza – medico e scienziato italiano
 Marino Piazza – cantastorie italiano
 Martino Piazza – pittore italiano
 Marzia Piazza – modella venezuelana
 Mike Piazza – giocatore di baseball e allenatore di baseball italo-americano
 Orazio Francesco Piazza – vescovo cattolico italiano
 Osvaldo Piazza – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
 Pietro Axerio Piazza – imprenditore e poeta italiano
 Roberto Piazza – ex pallavolista e allenatore di pallavolo italiano
 Valeria Piazza – modella peruviana di origine italiana
 Vincent Piazza – attore statunitense
 Wilson da Silva Piazza – ex calciatore brasiliano
 Zora Piazza – attrice italiana

Musica
 La Piazza – album dei Rondò Veneziano
 La piazza EP – EP dei Ministri

Altro
Piazza – posto di riposo (esempio: letto a una piazza)
Piazza d'onore – nella graduatoria di una competizione, il secondo posto

Pagine correlate 
 Piazzo